Lussat ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Lussat (Creuse)
 Lussat (Puy-de-Dôme)